Гужно:

 Гужно — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Бродницкий повят.
 Гужно — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство.